Малаешти има више значења:

 Малаешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Малаешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији